C10H13N3O2 – formula molecolare della chetone nicotina-derivato della nitrosammina
C10H13N3O2 – formula molecolare del guanoxano

Formule molecolari